Jan Nilsson (ur. 1947) – szwedzki saneczkarz, olimpijczyk z 1968
 Jan Nilsson (ur. 1960) – szwedzki kierowca wyścigowy
 Jan Nilsson – szwedzki żużlowiec